Санта-Мария-Акапулько () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси. Население — 588 человек.

Ссылки 
 Una Misión Franciscana en la Pameria: Santa María Acapulco
 
 Danza del mitote — región pame
 
 
 

Муниципалитеты Сан-Луис-Потоси